Antagonist (književnost)
Antagonist (album)
Antagonist (kemija)
Antagonist (glazbeni sastav)
Antagonist (mišić)